Aletris är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Aletris ingår i familjen myrliljeväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Myrliljeväxter
Aletris